Каратаева — женская форма русской фамилии , также топоним.

 Известные носители 
 Каратаева, Надежда Юрьевна (1924—2019) — советская и российская актриса. Топонимы 
 Каратаева — деревня в Заларинском районе Иркутской области России.